In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Dayeuhkolot (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Dayeuhkolot (Dayeuhkolot), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
 Dayeuhkolot (Sagalaherang), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java